Ярослав Богданович Олейник (14 декабря 1952 — 5 октября 2020, Киев) — советский и украинский учёный, доктор экономических наук, профессор, декан географического факультета Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, экономикогеограф. Член-корреспондент Академии педагогических наук Украины, академик Академии наук высшего образования Украины.

Биография 
Родился 14 декабря 1952 года в селе Купчинцы Козовского района Тернопольской области.

Окончил в 1975 году географический факультет Киевского университета.

В 1979 году аспирантуру, в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Животноводческо-промышленный комплекс в зоне влияния большого города и совершенствование его территориальной организации».

В 1975—1976 учебном году учительствовал в средней школе села Катюжанка Вышгородского района Киевской области.

Работал в 1979—1986 годах младшим научным сотрудником Отделения географии Академии наук Украинской ССР (ныне Институт географии).

В Киевском университете работает с 1988 года ассистентом, позднее доцентом, с 1998 года профессором, заведующим кафедрой экономической и социальной географии.

В 1999 году избран на должность декана географического факультета. Докторская диссертация защищена в 1997 году на тему «Эколого-экономические проблемы территориальной организации производства и природопользования».

Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии Украины по географическим наукам, председатель ассоциации деканов географических и естественнонаучных факультетов высших учебных заведений Украины, вице-президент Украинского географического общества, член учебно-методического совета СНГ с классического университетского образования.

Умер 5 октября 2020 года от осложнений после коронавируса.

Награды и отличия 
Заслуженный деятель науки и техники Украины 2002 года. Почётный профессор Полтавского университета потребительской кооперации. Отличник образования Украины (2001). Почётный работник гидрометслужбы Украины (2003). Отмечен Премией имени. И. Вернадского УЕАН (2002); Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2002); Премией имени Ярослава Мудрого (2002); Почётной грамотой Министерства образования и науки Украины (2002). Награждён орденом «За заслуги» ІІІ степени в 2009 году.

Научные труды 
Специалист в области теории общественной географии, региональной политики и природопользования. Научный руководитель школы «Региональные супільно-географические процессы». Изучает теорию и методологию географической науки, географические основы охраны окружающей среды, территориальный и комплексно-пропорциональное организацию экономики. Автор около 460 научных трудов. Основные работы:
 Вступ до економічної і соціальної географії. — К., 1997 (у співавторстві).
 Еколого-економічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. — К., 1996.
 Вступ до соціальної географії. — К., 2000 (у співавторстві).
 Регіональна економіка. — К., 2007 (у співавторстві).
 Теоретичні основи туризмології. — К., 2005 (у співавторстві).

Литература 
 Олейник Ярослав Богданович // Академики Академии наук высшей школы. — К., 2001.
 Географы Киевского университета. Я. Бы. Олейник, С. Ю. Бортник, Н. Д. Гродзинский А. Ю. Дмитрук и др. — К., 2003.
 Географическому факультету — 70 // Киевский университет, 2003. № 5.
 Люди твои университете. Я. Бы. Олейнику — 50 // Киевский университет, 2002. № 6.
 Владимир Хома. Ярослав Олейник.— 2000.
 Географическому факультету — 75. — К., 2008.
 Географический факультет в персоналиях / Олейник Я. Б., Бортник С. Ю., Гродзинский М. Д., Дмитрук А. Ю. и другие. — К., 2008.

Примечания 

Географы СССР
Географы Украины
Умершие от COVID-19 на Украине